

Patronyme 

 Isabel Sabogal (1958-), romancière, poétesse, traductrice et astrologue péruvienne.
 José Sabogal (1888-1956), peintre, professeur et essayiste péruvien.
 Muki Sabogal (1990-), actrice polonaise-péruvienne.

Cinéma 
 Sabogal, film d'animation colombien réalisé par Juan José Lozano et Sergio Mejía Forero en 2015.